Кија моторс, корејски произвођач аутомобила
 Кија моторс Словачка, подружница Кије у Словачкој
 Кија Коцкар, српска поп-фолк певачица
 Ђици (кор. Кија), кинески мудрац
 Кија (народ), етничка група Аустралије
 Кија (језик), њихов језик
 Кија (краљица), једна од жена египатског фараона Ехнатона

 Географија
 Кија (Ненеција), село у аутономној покрајини Ненеција у Русији
 Кија (Нанајски рејон), село у Нанајском рејону Хабаровске покрајине Русије
 Кија (Лазо), село у рејону Лазо Хабаровске покрајине Русије
 Кија (Јенисејски рејон), село у Јенисејском рејону Краснојарске покрајине Русије
 Реке
 Кија (притока Јенисеја), река у Русији, притока Јенисеја
 Кија Леваја, њена притока
 Кија (притока Маниме), река у Русији, притока Маноме (басен Амура)
 Кија (притока Непе), река у Русији, притока Непе (Јенисејски басен)
 Кија (притока Усурија), река у Русији, притока Усурија (Амурски басен)
 Кија (притока Чулима), река у Русији, притока Чулима (слив реке Об)
 Кија (притока Шилке), река у Русији, притока Шилке (Амурски басен)
 Кија (притока Вичегде) (Кија Ју), река у Русији, притока Вичегде (слив Северне Двине)
 Кија (притока Кијал-Буртија), река у Русији, притока Кијал-Буртија (Оренбуршка област)
 Кија (притока Богутовске), река у Русији, притока Богутовске (Новосибирск)
 Кија (Канин), река на полуострву Канин, утиче у Бело море

Види још 
 Кије
 Кија (име)